Сьомак — дитина семирічного віку
 Сьомак — монета в сім копійок асигнаціями або в дві копійки сріблом

Села:
 Сьомаки — Вінницька область, Жмеринський район
 Сьомаки — Вінницька область, Хмільницький район
 Сьомаки — Волинська область, Луцький район
 Сьомаки — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Сьомаки — Житомирська область, Бердичівський район
 Сьомаки — Хмельницька область, Славутський район
 Сьомаки — Хмельницька область, Старосинявський район

Примітки